Jeanette Altherr (Heidelberg, Alemania, 1965) es una diseñadora industrial y estilista alemana residente en Barcelona.

Trayectoria 
En 1989, después de haber estudiado diseño industrial en Darmstadt, se trasladó a Barcelona para continuar su formación. 

Es la fundadora, junto con el arquitecto argentino, Alberto Lievore, y el interiorista y diseñador industrial, Manel Molina, del estudio Lievore Altherr Molina, creado en 1991. Desde su estudio, Altherr se dedica al diseño de producto, consultoría y dirección de arte para varias empresas. Su trabajo es reconocido tanto por los diseños de mobiliario, productos y envases como por su extensa actividad docente en seminarios y cursos de formación. Ha realizado proyectos en España, Italia, Alemania y Estados Unidos, para varias empresas de diseño, tales como Arper, Arruti, Bellatin, Bernhardt, Dona, Metalarte, Sellex, Sunroller, Tacchini, Verzelloni, entre otras.   

Su estudio fue galardonado en 1999 con los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño, otorgado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, cuyo fin es impulsar la cultura del diseño en España, y también ha recibido otros premios del gremio, entre los que destacan varios Premios Delta de oro y plata, que se otorgan bienalmente en Barcelona, en reconocimiento a la labor de los diseñadores industriales y las empresas productoras. 

Altherr ha realizado varias muestras de sus diseños en Barcelona, Colonia, Chicago, Estocolmo, Helsinki, Lisboa, Londres, Lousiana, Madrid, Malmö, Milán, Nueva York, París y Tokio.

Premios y reconocimientos 
1993, Premio Delta de plata por el diseño Omega. Bench.

2003, Premio Delta de oro por el diseño Aero Bench, y de plata por el diseño de Catifa chair.

Obra 
2002, La casa de los niños: diseño de espacios y objetos infantiles, Ediciones Gamma, ISBN 9788493216726.

Referencias

Enlaces externos 
 Biografía de Jeannette Altherr. 
Página web de Lievore + Altherr
Entrevista a Altherr en el Salone del Mobile 2019 

Personas de Heidelberg
Dibujantes de Alemania
Personas vivas